Con la sigla X-41 ci si può riferire a:

 X-41 Common Aero Vehicle, aeroplano
 X-41, barca a vela della categoria Yacht